

Населені пункти та їхні частини

 Букув — село в гміні Жарув Свідницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Букув — село в гміні Сулехув Зеленогурського повіту Любуського воєводства
 Букув — село в гміні Уязд Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Букув — село в гміні Моґіляни Краківського повіту Малопольського воєводства
 Букув — село в гміні Отмухув Ниського повіту Опольського воєводства
 Букув — село в гміні Гачув Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Букув — село в гміні Любомія Водзіславського повіту Сілезького воєводства
 Букув — частина села Щава в гміні Камениця Лімановського повіту Малопольського воєводства

Примітки